Ел Параисо, Ел Техабан има више значења:

 Ел Параисо, Ел Техабан (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Параисо, Ел Техабан (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику